Чапала Асијендас има више значења:

 Чапала Асијендас (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чапала Асијендас (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику